Thomas Hörl (ur. 20 sierpnia 1981 w Saalfelden) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Saalfelden. Złoty medalista konkursu drużynowego Mistrzostw Świata Juniorów 1999, były rekordzista świata w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery 
Brał udział w zawodach Pucharu Świata w sezonie 1999/2000 i 2000/2001. Przez pewien czas był jednym z podstawowych skoczków w reprezentacji Austrii.

16 marca 2000 na mamuciej skoczni Velikanka w Planicy ustanowił rekord świata w długości skoku, osiągając odległość 224,5 metra. Dwa dni później wynik ten o pół metra poprawił Andreas Goldberger. Hörl po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w lutym 2003.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hörla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Saalfelden am Steinernen Meer